YS est un code qui signifie :
  ;
  ;
 .

YS est un symbole qui signifie :
 yottasiemens, unité de mesure de conductance électrique.

YS est un abréviation bibliographique qui fait référence à : 
 Yuan Shi, annales de l'histoire de la dynastie chinoise Yuan.

Ys est un nom :
 Ys, une cité engloutie légendaire située en Bretagne, France ;
 Le Pays d'Ys, une région du Livre des Étoiles d'Erik L'Homme ;
 Le Roi d'Ys, un opéra d'Édouard Lalo ;
 Ys, un album de Joanna Newsom ;
 Ys, une chanson d'Alan Stivell ;
 Ys, un jeu de société de Cyril Demaaegd ;
 Ys, une série de jeux vidéo de type action-aventure, édité par l'éditeur japonais Falcom.

Ys est un symbole qui signifie :
 yottaseconde, unité de mesure de temps.

yS est un symbole qui signifie :
 yoctosiemens, unité de mesure de conductance électrique.

ys est un symbole qui signifie :
 yoctoseconde, unité de mesure de temps.